MQS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mustique (Saint Vincent e Grenadine)
 mqs – codice ISO 639-3 della lingua makian occidentale